Thorp est un nom de famille porté par :

 Edward O. Thorp (1932-), probabiliste américain,
 John W Thorp (1912-1992), ingénieur aéronautique américain,
 René Thorp (1898-1967), avocat et homme politique français,
  (1932-2013), acteur britannique,
 Roderick Thorp (1936-1999), écrivain et scénariste américain.

Toponymie
 Thorp, une ville américaine dans le comté de Clark, au Wisconsin.